Släthult kan syfta på:

 Släthult, Mönsterås – by i Fliseryds socken, Mönsterås kommun
 Släthult, Högsby kommun – en by i Högsby kommun och Högsby socken i sydöstra Småland